Лю́дики, каре́лы-лю́дики (, людиковское наречие lüüdilaižed ) — один из трёх крупных субэтносов (помимо собственно карел) в составе карельского этноса. Как и субэтнос ливвиков (), существенно отличается по культуре и языку (вплоть до различий в алфавитах) от собственно карел. Людики в большинстве своём проживают в Прионежской Карелии, на северном и восточном побережье Онежского озера.

История и происхождение 
Этногенез людиков, как собственно и вообще карел, остаётся недостаточно изученным. Общепринятой является точка зрения, что субэтнос сформировался в процессе межэтнического контакта средневековой корелы с вепсами, а также ассимилировал в процессе этногенеза в средние века автохтонных саамов, что и обусловило в конечном итоге своеобразие языка и культуры. Первым из письменных источников о людиках упоминает датируемый первой половиной IX века Баварский аноним под названием племени ли́уди или лю́ди (. Несколько позднее людиков упоминает Ахмед ибн Фадлан в своей книге о путешествии на Волгу в 921—922 годах под названием народа «лууд-аана». .

Территория людиков входила в состав Обонежской пятины Новгородской земли. Вместе с Новгородской землёй людики вошли при Иване III в состав Московского государства.

Антропологический тип 
Карелы-людики относятся к европеоидной большой расе, её беломоро-балтийскому типу, который характеризуется минимальной монголоидной примесью.

Язык 

Происхождение языка до настоящего времени достоверно не определено, господствующей остаётся гипотеза, что он сформировался на базе средневекового собственно карельского языка под значительным влиянием вепсского языка. Он относится к финно-угорской группе языков и классифицируется как агглютинативный язык. В языке присутствует значительное количество заимствований из архаичного вепсского языка. Достоверных сведений о возникновении письменности у людиков не имеется, в XIX веке она уже существовала на основе кириллицы, в 1930-х годах была введена письменность на основе латиницы.

В составе людиковского языка выделяются следующие диалекты:

† — мёртвые диалекты и говоры

 кондопожский диалект
 пряжинский диалект
 михайловский (кууярвский) диалект

В российской лингвистике язык принято считать диалектом карельского языка, в то время как часть финских лингвистов и большинство западных считают его самостоятельным языком. В выпущенном ЮНЕСКО «Атласе языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» (англ. Atlas of the World's Languages in Danger), людиковский язык также классифицируется как самостоятельный.

См. также 
 Людиковское наречие
 История Карелии

Ссылки 
 О карелах на сайте livviki.karelia.ru
 Эса Анттикоски. Карелы.
 Lüüdilaine Siebr
 http://www.sampo.ru/~luudifund
 «Людиковские пословицы из Пряжи»

Литература 
 Финно-угры и балты в эпоху средневековья. Археология СССР. Под ред.: Рыбаков Б. А. — М., 1987 г.
 Финны в Европе. В 2-х томах. — М., 1990 г.
 Д. В. Бубрих. Догосударственный период истории балтийско-беломорского Севера
 Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Харьков. 1956
 БАВАРСКИЙ ГЕОГРАФ. DESCRIPTIO CIVITATUM ET REGIONUM AD SEPTENTRIONALEM PLAGAM DANUBII. Перевод: Дьяконов И. В., 2005.

Баранцев А. П. К вопросу о происхождении южнокарельских диалектов. = Университет
Йоенсуу. Серия гектограмм А № 262, Происхождение Карелии. Доклады семинара= Йоенсуу 1977.С.85 −100.
         
 К оценке взглядов Д. В. Бубриха о происхождении языка карел = Карелы. Тезисы докладов = Петрозаводск 1989. С.20-2
 К проблеме прибалтийско-финской диахронии = Материалы 6 международного конгресса финно-угроведов 1985, Т. 2 = Саранск 1990,. С.26-28.
 К вопросу о взаимодействии языков южной Карелии в первой половине XVII век=Симпозиум −79. Тезисы = Петрозаводск 1979. С.110-112.
 Людиковские заговоры начала XVII века: тексты, чтение = СФУ, Таллин= 1987 № 4,С.285- 295.
 О взаимодействии языков южной Карелии в начале XVII века. // Congressus Guantus
Internationalis Fenno- Ugristarum. Pars 3, Turku 1980. P.321-329.
 О людиковском языковом памятнике начала XVII века = СФУ Таллин 1984 № 4, С. 298—303.
 О некоторых актуальных проблемах исследования людиковской речи = Симпозиум по финно-угорскому языкознанию. Ред.: П. Виртаранта, Э. Койвусало = Хельсинки 1975. С.43 −62.
 О происхождении людиковских дифтонгов на -и в парадигме односложных слов = Viertes Internationalis Symposion < Uralische Phonologie> / Thesen und Referaten. Hamburg 1989. C. 15-19.
 О ливвиковской вокалической действительности в конце XVIII века. = 17 финно-угорская конференция = Устинов 1987. С. 39.
 Образцы людиковской речи. Т. 1. Петрозаводск 1978. 287 с.
 Фонологические средства людиковской речи. Л. 1975. 280 с.
 Suomalaisten sanojen kirjoitusasuista ja niiden niiden tulkinnasta 1200—1500 luvun lähteissä ja kielimuistomerkeissä (О графике финских слов в источниках и памятниках 1200—1500 гг. и их интерпретация) = Симпозиум 82. Рефераты докладов.= Ювяскюля 1982.С. 11-12)

 Aug., Muistelmia matkoilta Wenäjällä vuosina 1854 −1858. Helsingissä 1859.
 Arvid., Wepsän pohjoiset etujoukot. — Kieletär 1872: 4 s., 3 −32, 1873: 5 s. 3- 26 Helsinki.
 , Juho (toim.). Lyydiläisiä kielennäyteittä. — — SUST 69. Helsinki, 1934.
 , Juho (toim.). Lyydiläismurteiden sanakirja. Lexica Societatis Fenno- ugricae. Helsinki.1944.
 Nissilä. Die Dorfnamen des alten lüdischen Gebiets. — SUST 144, Helsinki 1967.
 , Aimo. Lyydiläismurteiden äännehistoria 1 1946, 2 1950. — SUST 89, 99. Helsinki
 , Pertti. Häljärven lyydiläismurteen muoto-oppia — SUST 190. Helsinki 1986.П
 Lyydiläisiä tekstejä 1 1963, 2 1963, 3 1964, 4 1976, 5 1978, 6 1994. — SUST 129—132,164, 218 Helsinki.

 Рукописи

 Сургелис Н. Неудачные опыты финноцентризма в новом переводе «Калевалы» Петрозаводск 2006.
 Тайбарей Н. «Куковальщики на пиру» и другие огрехи в новом переводе « Калевалы» Петрозаводск 2006.
 Фомина С. Волховский Новгород и древняя Корела. Петрозаводск 2004.
 Ювонен Д. Карельские руны о жизни Ийсуса Христа. Петрозаводск 2005.

Финно-угорские народы
Карелы
Народы России
Финно-угроведение